A MotoGP 2007-es szezonja az 59. gyorsaságimotoros-világbajnoki szezon volt, melyet március 10. és november 4. között rendeztek. A 125 köbcentiméteres kategória világbajnoka Talmácsi Gábor, a 250 köbcentimétereseké Jorge Lorenzo, míg a MotoGP (más néven királykategória) világbajnoka Casey Stoner lett. A 125 cm³-ben, és az egész MotoGP-ben is Talmácsi révén először diadalmaskodott kelet-európai versenyző.

Ebben a szezonban több szabálymódosítást végeztek, leginkább a MotoGP-t illetően. A legfőbb szabálymódosítás az volt, hogy a királykategória motorjainak hengerűrtartalmát 990 cm³-ról 800 cm³-re csökkentették. Ezzel a módosítással kapcsolatban sokan úgy gondolták, hogy valószínűleg a Honda profitálhat ebből a legtöbbet, ugyanis a szakértők szerint vélhetően könnyebben „álltak át” 800 köbcentiméterre a többi gyártónál. Az előzetes várakozásokkal ellentétben nem a Hondák, hanem a Ducatik - közülük is főleg Casey Stoner - domináltak a szezon során. Stoner végül simán, 10 győzelmet aratva, 125 pontos előnnyel végzett a pontverseny élén a spanyol Dani Pedrosa előtt. Érdekesség, hogy az ötszörös MotoGP-világbajnok Valentino Rossi ezzel az évvel együtt sorozatban másodszor nem lett világbajnok (2006-ban Nicky Hayden győzte le), ez korábban sosem fordult vele elő.

Ebben az évben, részben a csökkentett hengerűrtartalom miatt, a MotoGP csapatai 31 garnitúra gumit használhattak el pilótánként egy versenyhétvégén. A csapatok többsége egyébként Bridgestone gumikat használt a sokkal inkább hőmérsékletérzékeny és sokkal pályaspecifikusabb Michelin-ekkel szemben.

Végeredmény

Nagydíjak

A világbajnokság végeredménye 

 A kék háttérrel jelzett versenyző nyerte az év újonca díjat.
 A kék háttérrel jelzett versenyen esett az eső.
 Pontozás:

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

Szabadkártyás versenyzők a szezon során

A 125 cm³ végeredménye

Szabadkártyás versenyzők a szezon során

Gyártók versenye 

 A pontozás az adott gyártó legjobb eredményt elérő versenyzőjének pontszáma alapján történik.

MotoGP

Versenyzők

MotoGP

250 cm³

125 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok
Motogp